Lokva steht für:

 Lokva (Bach), Bach bei Predjama im Gemeindegebiet von Postojna, Slowenien
 Lokva (Knjaževac), Ort im Okrug Zaječar, Opština Knjaževac, Serbien